Tetraponera — род древесных муравьёв из подсемейства Pseudomyrmecinae (Formicidae). Обитают на деревьях, муравейники в ветках и домациях растений. Около 100 видов.

Распространение 
Палеотропика. Тропическая Африка, Мадагаскар, южная Азия, Австралия.

Палеонтология 
Известно несколько ископаемых видов, обнаруженных в европейских эоценовых янтарях: Балтийский янтарь (средний и поздний эоцен), биттерфельдский янтарь (средний и поздний эоцен), датско-скандинавский янтарь (средний и поздний эоцен), ровенский янтарь (поздний эоцен).

Описание 
Рабочие как правило мономорфные (редко полиморфные). Усики 12-члениковые, булава отсутствует. Формула щупиков 6,4 (у  4,3; 3,3). Жвалы с несколькими зубцами (3—6) на жевательном крае. Формула шпор средних и задних голеней имеет 4 варианта: 2 гребенчатые, 2 гребенчатые; 2 (1 бородчато-простая, 1 бородчато-гребенчатая), 2 (1 бородчато-простая, 1 гребенчатая); 2 простые, 2 (1 простая, 1 гребенчатая); 1 простая, 2 (1 простая, 1 гребенчатая). Глаза крупные, хорошо развиты. Усиковые бороздки отсутствуют. Жало развито.

Живут в полостях живых деревьев и кустарников, в том числе на Barteria (Passifloraceae), защищая их от фитофагов.

Вид Tetraponera ledouxi отмечен в Камеруне в качестве временного социального паразита Tetraponera anthracina

Генетика 
Диплоидный хромосомный набор равен 2n=42 или 44 хромосомы.

Классификация 
Известно около 100 видов, которые объединяют в семь видовых групп.

Синонимы 
 Pachysima Emery
 Parasima Donisthorpe
 Viticicola Wheeler
 Sima Roger

Видовые группы 
  species group: Африка, Мадагаскар, от Индии до Китая, на юг до северной Австралии (Sima)
  species group: Африка, Аравийский полуостров, Мадагаскар
  species group: Мадагаскар
  species group: Африка, северо-западный Мадагаскар
  species group: Ориентальный и Индо-Австралийский регионы
  species group: Индо-Австралийский регион
  species group: западная и центральная Африка; от Индии до юго-восточной Азии (Pachysima)

Виды 

 
 
 
 Tetraponera amargina Xu & Chai, 2004
 
 = 
 = 
 = 
 
 
 
 = 
 = 
 
 
 Tetraponera avia Ward, 2001
 
 
 
 Tetraponera bita Ward, 2001
 
 Tetraponera brevis Ward, 2001
 Tetraponera buops Ward, 2001
 Tetraponera caffra (Santschi, 1914)
 
 
 = 
 Tetraponera concava Xu & Chai, 2004
 Tetraponera conica Ward, 2001
 Tetraponera connectens Ward, 2001
 
 
 = 
 Tetraponera convexa Xu & Chai, 2004
 Tetraponera cortina Ward, 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 †
 
 
 Tetraponera extenuata Ward, 2001
 
 
 Tetraponera furcata Xu & Chai, 2004
 
 
 
 †
 Tetraponera hespera Ward, 2009
 Tetraponera hirsuta Ward, 2009
 
 
 = 
 Tetraponera inermis Ward, 2009
 
 Tetraponera inversinodis Ward, 2001
 †
 
 †
 
 
 
 
 
 
 Tetraponera manangotra Ward, 2009
 
 = 
 
 Tetraponera merita Ward, 2009
 
 Tetraponera mimula Ward, 2001
 
 
 = 
 = 
 = 
 
 
 = 
 = 
 
 
 = 
 = 
 = 
 
 
 
 
 Tetraponera nixa Ward, 2001
 Tetraponera nodosa Ward, 2001
 Tetraponera notabilis Ward, 2001
 †
 †
 
 = 
 Tetraponera parops Ward, 2006
 
 
 = 
 = 
 
 
 
 Tetraponera phragmotica Ward, 2006
 
 
 Tetraponera polita Ward, 2001
 Tetraponera protensa Xu & Chai, 2004
 
 
 
 
 Tetraponera rotula Ward, 2001
 
 
 
 = 
 
 
 
 †
 
 
 
 Tetraponera tucurua Ward, 2001
 Tetraponera variegata (Forel, 1895)
 Tetraponera vivax Ward, 2001
 Tetraponera volucris Ward, 2001

Примечания

Литература 
 
 Terron G. (1970). Recherches morphologiques et biologiques sur Tetraponera anthracina Santschi et sur son parasite social temporaire Tetraponera ledouxi Terron (Hym. Formicidae, Promyrmicinae). — Ph.D. diss., Universite Paul Sabatier, Toulouse. — 313 p.

Ссылки 
 Древесные муравьи Pseudomyrmecinae
 Tree Of Life: Pseudomyrmecinae

Tetraponera
Насекомые Африки
Насекомые Азии
Насекомые Мадагаскара
Роды муравьёв